Наташа Лайтесс (род. 16 мая 1911, Берлин, Германия — 12 мая 1963, Цюрих, Швейцария) — американская актриса и преподаватель драматического искусства. Наиболее известна из-за многолетнего сотрудничества с Мэрилин Монро в качестве её преподавателя актёрского мастерства.

Жизнь и карьера 

Наташа Лайтесс, урождённая Постманн, также известная как Тала Фо́рман, родилась 16 мая 1911 года в Берлине, Германия.

Она училась актёрскому мастерству у режиссёра Макса Рейнхардта, после чего выступала в театре.

Известно, что у Лайтесс были отношения с писателем и сценаристом Бруно Франком, который также считается отцом её дочери Барбары, родившейся в 1943 году.

Когда нацисты пришли к власти, в свете её еврейского происхождения, Наташа переехала в США и поселилась в Лос-Анджелесе. Она надеялась на успешную карьеру в кино, но её немецкий акцент и «неженственная» по мнению продюсеров внешность ограничивали её в ролях, которые она могла играть.

У неё были небольшие роли в фильмах «Товарищ X» (1940), «Однажды в медовый месяц» (1942) и «Дом на Телеграфном холме» (1951). Её игра в фильме «Однажды в медовый месяц» получила похвалу от известного критика из The New York Times Босли Краузера, который написал, что она «сияет ясным и острым блеском в короткой роли еврейской горничной».

Лайтесс также работала в качестве педагога драматического искусства, среди её учеников были актрисы Мейми Ван Дорен, Вирджиния Лайт и Энн Сэвидж.

Лайтесс наиболее известна своим сотрудничеством с актрисой Мэрилин Монро с 1948 по 1955 год. Во время работы педагогом на студии Columbia Pictures, Наташе показали кинопробы Монро и она одобрила её, увидев в ней потенциал, в результате чего с актрисой был подписан стандартный шестимесячный контракт. С тех пор Лайтесс стала постоянным педагогом актрисы, кроме этого они сблизились и стали лучшими подругами, а в 1951 году Монро переехала к Наташе и жила с ней три года. В сентябре 1954 года Наташа появилась в популярном игровом телешоу «What's My Line?» в роли тренера по драматическому искусству Мэрилин Монро. Её род деятельности был угадан одним из жюри, который узнал её лицо. Лайтесс была наставником Монро на протяжении почти всей её карьеры и в 25 фильмах. Известно, что Наташа пытала более чем профессиональные чувства к Монро, которые, по словам самой Мэрилин и других актрис учившихся у неё, перерастали в властную одержимость. В 1956 году Монро отправила Лайтесс телеграмму, в которой написала, что больше не нуждается в её услугах. Так закончились их дружба и восьмилетнее сотрудничество.

В 1958 году у Наташи был диагностирован рак и её уволили с работы. Она пыталась связаться с Мэрилин Монро чтобы попросить помощи, и даже приехала к ней в её квартиру в Нью-Йорке, однако актриса не захотела видеть её. 12 мая 1963 года, не дожив четыре дня до своего пятьдесят второго дня рождения, Лайтесс умерла после осложнений в связи с перенесённой операцией в Швейцарии.

Факты 

 Наташа Лайтесс показана во многих биографических фильмах и сериалах о Мэрилин Монро. Наиболее известными из них являются фильмы «Мэрилин: Нерассказанная история» (1980), «Норма Джин и Мэрилин» (1996) и мини-сериал «Секретная жизнь Мэрилин Монро» (2015).

Фильмография

Ссылки